Euklides, Euclid, Euclides eller Eucleides är olika återgivningar av ett grekiskt namn. De kan syfta på:

 Euklides (325-265 f.Kr.), grekisk matematiker
 Euklides från Megara (omkring 400 f.Kr.), grekisk filosof
 Euclides da Cunha (1866-1909), brasiliansk författare
 Euklidis Tsakalotos (1960-), grekisk politiker

Astronomi 
 Euclid (rymdteleskop) - ett planerat rymdteleskop
 4354 Euclides - en asteroid

Geografi 
 Euclid Lake - en sjö i Kanada
 Euclide Lake - en sjö i Kanada
 Euclid, Ohio - en ort i USA
 Euclides da Cunha (ort) - en ort i Brasilien
 Euclides da Cunha (kommun) - en kommun i Brasilien
 Euclides da Cunha Paulista - en kommun i Brasilien
 Cañada de Euclides - ett vattendrag i Dominikanska republiken
 Euclides da Cunha Reservoir -  en reservoar i Brasilien

Se även 
 Euklidisk geometri -  geometri
 Icke-euklidisk geometri -  geometri
 Euklides algoritm -  en algoritm
 Euklides sats - en sats i talteori
 Euklidiskt område - en ring med en speciell struktur som möjliggör en variant av Euklides algoritm